Куин-Мод ():
 Куин-Мод — залив Северного Ледовитого океана.
 Куин-Мод — горный хребет в Антарктиде.